Торренте-де-Синка (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 56.77 км². Население — 1276 человек (на 2010 год). Расстояние — 115 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски
Населённые пункты Сарагосы